Deb ist der Familienname folgender Personen:
 Biplab Kumar Deb (* 1969), indischer Politiker der Bharatiya Janata Party
 Dasarath Deb (1916–1998), indischer Politiker der Communist Party of India (Marxist)
 Hindol Deb, indischer Komponist und Sitarist

DEB steht für:
 Deutscher Eishockey-Bund, für den Eishockey-Sport in Deutschland zuständiger Verband
 Deutscher Esperanto-Bund, Sprachverein
 Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk
 Drug-Eluting Balloon, siehe Ballondilatation
 Flughafen Debrecen (IATA-Flughafencode)
 Rheinland-Pfalz (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland

DEB steht als Abkürzung für:
 Dermolytische Epidermolysis Bullosa

deb steht als Abkürzung für:
 ein Album von Souad Massi#Biografie

.deb steht als Abkürzung für:
 Debian-Pakete (Dateiendung: .deb), dienen der Softwareinstallation auf Debian-basierten Betriebssystemen

Siehe auch:
 Deeb

DEB